bitwa pod Soissons (486) – bitwa pomiędzy Frankami a Cesarstwem zachodniorzymskim
 bitwa pod Soissons (718) – bitwa pomiędzy wojskami Karola Młota a wojskami Chilperyka II, Ragenfrida oraz Odona Wielkiego
 bitwa pod Soissons (923) – bitwa pomiędzy wojskami Karola III Prostaka a wojskami Roberta I podczas wojny domowej Franków
 bitwa pod Soissons (1814) – bitwa pomiędzy wojskami polsko-francuskimi a rosyjsko-niemieckimi podczas wojen napoleońskich 
 bitwa pod Soissons (1915) – bitwa pomiędzy wojskami niemieckimi a francuskimi podczas I wojny światowej (od 8 do 15 stycznia)
 bitwa pod Soissons (1918) – bitwa pomiędzy wojskami niemieckimi a amerykańskimi podczas I wojny światowej (18 do 22 lipca)